перенаправление Гулбене